Карраскаль-дель-Рио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа. Население — 174 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии